Spaceman puede referirse a:

Música
"Spaceman", una canción de la banda de rock alternativo, The Killers.
"Spaceman", una canción de la banda de rock espacial, Babylon Zoo.
"Spaceman", una canción de Hardwell.

Cine
Spaceman, película de 1997.
Spaceman, película de 2016.